Echte Kerle ist der Name folgender Bands:
 Echte Kerle (Band), deutsche A-cappella-Band

Echte Kerle ist der Titel der folgenden Filme:
 Echte Kerle (Film), deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 1996
 Das Duo: Echte Kerle, deutscher Kriminalfilm aus dem Jahr 2008